De spelers werden ingedeeld op basis van hun world-ranking (ITTF Table Tennis World Ranking). De 64 hoogst geplaatste speler hebben in de eerste ronde een beschermde plaats. De overige deelnemers spelen eerst nog kwalificatierondes. Deze zijn hier niet opgenomen. Een wedstrijd is gewonnen als er vier sets zijn gewonnen. Er wordt niet om de derde plek gestreden. De winnaar van de finale bemachtigd de gouden medaille, de verliezer van de finale de zilveren medaille en de verliezers van de halve finale's de bronzen medailles.

De Chinese Ding Ning behaalde voor de tweede keer op rij goud door in de finale haar landgenoot Zhu Yuling te verslaan met 4-2, nadat ze in 2011 ook al wereldkampioen was geworden.

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste vier

Externe links 
  ITTF Plaatsingslijst
  Uitslagen t/m derde ronde
  Uitslagen

Tafeltennis in 2017
Tafeltennis in Duitsland
Tafeltennis
Sportevenement in Düsseldorf